«Райн-Неккар Лёвен» () — немецкий гандбольный клуб из Мангейма.

История 
Гандбольный клуб «Райн-Неккар Лёвен» возник в результате объединения двух клубов Кронау и Эстринген в 2002 году. По итогам сезона 2002/03 клуб Кронау/Эстринген вышел в бундеслигу. С 2005 года Кронау/Эстринген выступает в бундеслиге постоянно. В 2007 году клуб Кронау/Эстринген меняет название на Рейн-Неккар Лёвен. В 2013 году Райн-Неккар Лёвен побеждает в Европейском кубке ЕГФ. В 2016 году впервые стал победителем бундеслиги. В сезоне 2016/17 клуб вновь стал чемпионом Германии.

Название клуба 
 2002—2007 — Кронау/Эстринген
 2007 —  — Райн-Неккар Лёвен

Титулы 
 Чемпион Германии: 2016, 2017 
 Обладатель Кубка Германии: 2018
 Обладатель Суперкубка Германии: 2016, 2017, 2018
 Европейский кубок ЕГФ: 2013

Сезоны 
Список сезонов клуба «Райн-Неккар Лёвен» в бундеслиге с 2002 года.

Команда 
Состав команды:

Известные игроки 
  Хеннинг Фриц
  Уве Генсхаймер
  Михаэль Хаас
  Хольгер Лёр
  Ульрих Шуплер
  Кристиан Шварцер
  Кристиан Зайтц
  Штеффен Фет
  Мариус Штайнхаузер
  Хендрик Пекелер
  Сергей Горбок
  Андрей Климовец
  Андрей Синяк
  Иван Чупич
  Давор Доминикович
  Ян Филип
  Никлас Ландин Якобсен
  Рунар Карасон
  Оулавюр Стефаунссон
  Деян Манасков
  Бьярте Мюрхоль
  Бёрге Лунд
  Харальд Рейнкинн
  Мариуш Юрасик
  Кароль Белецкий
  Гжегож Ткачык
  Олег Великий
  Дмитрий Торгованов
  Жарко Шешум
  Момир Рнич
  Марош Колпак
  Томас Свенссон
  Ким Экдаль Ду Рец

Ссылки 
 сайт клуба Рейн-Неккар Лёвен
 Рейн-Неккар Лёвен на сайте Бундеслиги

Гандбольные клубы Германии